Ivan Pudar (1961) – ex calciatore croato
 Ivan Tikvicki Pudar (1913-1990) – pittore russo
 Lana Pudar (2006) – nuotatrice bosniaca
 Velibor Pudar (1964) – dirigente calcistico ed ex calciatore bosniaco